The Scarf – film del 1951 diretto da Ewald André Dupont
The Scarf – opera lirica di Lee Hoiby del 1958
The Scarf – serie televisiva britannica del 1959